Seba - personagem bíblico da Antigo Testamento
Albertus Seba - zoólogo e farmacêutico neerlandês
Seba (planta)

Desambiguação